Mihălășeni se poate referi la:

 Localități din România
 Mihălășeni - localitate din județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Mihălășeni - comună din raionul Ocnița